«Три женщины» — это название имеют несколько фильмов:
 «Три женщины» — фильм 1924 года с Мэй Макэвой в главной роли, реж. Эрнст Любич (США)
 «Три женщины» — фильм 1956 года. реж. Станислав Ружевич (Польша)
 «Три женщины» — фильм 1977 года с Шелли Дюволл в главной роли, реж. Роберт Олтмен (США)
 «Три женщины» — фильм 1992 года с Яэль Абекассис в главной роли, реж. Айелет Менахемифф (Израиль)
 «Три женщины» — фильм 2003 года с Сабриной Ферилли в главной роли, реж. Лучано Эммер (Италия, Люксембург)
 «Три женщины» — сериал 1999 года  (Мексика)

См. также 
 «Три женщины, три ребенка» — фильм 2002 года с Мишела Нунан в главной роли, реж. Фредерика Понтремоли (Италия)